Храм Святого Николая Чудотворца — название христианских храмов, освящённых в честь святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского.

Обиходные названия: Никольская церковь, Николаевская церковь, Свято-Никольский храм, храм Николая Мирликийского, Никольский собор.

Престольный праздник — День преставления святителя Николая, отмечаемый , или День перенесения мощей святителя Николая, отмечаемый .

Россия

Алтайский край 
 Никольская церковь — в Барнауле.
 Храм Николая Чудотворца — в Белокурихе.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Завьялово.
 Церковь Николая Чудотворца в Чесноковке — в Новоалтайске.
 Храм Николая Чудотворца — в Славгороде.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Солонешное.

Архангельская область 
 Храм Николая Чудотворца — в Архангельске.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Ворзогоры Онежского района.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Едома Пинежского района.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Зачачье Холмогорского района.
 Никольская церковь на Старом Торгу — в Каргополе.
 Храм Николая Чудотворца — в бывшем селе Комарица Котласского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Конецдворье Приморского района.
 Храм Николая Чудотворца — в Котласе.
 Храм Николая Чудотворца в Александро-Ошевенском монастыре — в селе Ошевенское Каргопольского района.
 Никольский собор в Николо-Корельском монастыре — в Северодвинске.
 Никольская церковь — в Северодвинске.
 Церковь Николая Чудотворца в Соловецком монастыре — на Соловецком острове.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Сура Пинежского района.
 Свято-Никольский храм — в рабочем посёлке Белушья Губа, архипелаг Новая Земля.

Белгородская область 
 Свято-Николаевский собор в Валуйском монастыре — в Валуйках.
 Храм Николая Чудотворца — в Валуйках.
 Свято-Никольский храм — в селе Незнамово Старооскольского городского округа.
 Свято-Никольский храм — в посёлке Ракитное.
 Никольский храм — в Старом Осколе.

Брянская область 
 Горно-Никольский храм — в Брянске.
 Никольско-Рождественская церковь — в Новозыбкове.

Владимирская область 
 Церковь Николая Чудотворца в Галее — во Владимире.
 Церковь Николая Чудотворца Кремлёвская — во Владимире.
 Николо-Златовратская церковь — во Владимире (утрачена).
 Церковь Николая Чудотворца в Кусуново — во Владимире.
 Никольская церковь — в урочище Аргуново Петушинского района.
 Собор Николая Чудотворца в Николо-Волосовом монастыре — в селе Волосово Собинского района.
 Николо-Набережная церковь — в Муроме.
 Никольская церковь в Введенском Островном монастыре — в Покрове.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Степаньково Меленковского района.
 Никольская церковь в кремле — в Суздале.
 Церковь Святого Николая — в Суздале.
 Никольская церковь из села Глотово — в Суздале.
 Кресто-Никольская церковь — в Суздале.

Вологодская область 
 Храм Николая Чудотворца на Валухе — в Вологде.
 Храм Николая Чудотворца во Владычной слободе — в Вологде.
 Храм Николая Чудотворца на Сенной площади — в Вологде.
 Храм Николая Чудотворца на Глинках — в Вологде.
 Храм Николая Чудотворца «Золотые Кресты» — в Вологде.
 Николаевская Шиленгская церковь — в деревне Гаврилково Междуреченского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Сизьма Шекснинского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в деревне Филисово Усть-Кубинского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Чистый Дор Кирилловского района.

Волгоградская область 
 Храм Святого Николая — в Волгограде (католический).
 Николаевская церковь — в станице Голубинской.
 Никольский кафедральный собор — в Камышине.

Разрушенные в советское время:
 Николаевская церковь — в станице Акишевской.
 Николаевская церковь — в станице Аржановской.
 Николаевская церковь — в хуторе Клетско-Почтовский.
 Николаевская церковь — в станице Кременской.
 Николаевская церковь — в станице Староаннинской.

Воронежская область 
 Храм Николая Чудотворца — в Воронеже.
 Никольская церковь — в селе Бабка Павловского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Нелжа Рамонского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в посёлке Рамонь.

Екатеринбург и область 
 Свято-Никольский храм — в Екатеринбурге.
 Никольская церковь в Верх-Исетском — в Екатеринбурге.
 Никольская старообрядческая церковь — в Екатеринбурге.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Андрюшино Гаринского городского округа.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Быньги Невьянского района.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в селе Исетское Каменского городского округа.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Клёновское Нижнесергинского района.
 Храм Николая Чудотворца — в Нижнем Тагиле.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Нижняя Салда.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в селе Новопышминское городского округа Сухой Лог.
 Никольская церковь — в Тавде.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Каменноозерское Богдановического района.

Разрушенные в советское время:
 Никольская старообрядческая церковь — в Екатеринбурге.
 Церковь Николая Чудотворца в Никольском Верхотурском монастыре — в Верхотурье.
 Выйско-Никольская церковь — в Нижнем Тагиле.

Забайкальский край 
 Никольская церковь — в селе Доно Калганского района.

Ивановская область 
 Собор Николая Чудотворца в Николо-Шартомском монастыре — в селе Введенье Шуйского района.
 Никольская церковь — в селе Углец Вичугского района.

Иркутская область 
 Николо-Иннокентьевская церковь — в Иркутске.
 Никольская церковь — в городе Слюдянка.

Калининградская область 
 Свято-Никольский храм — в Калининграде.

Калужская область 
 Церковь Николая Чудотворца на Козинке — в Калуге.
 Храм Святого Николая — в селе Боброво Думиничского района.
 Никольский храм — в селе Гришово Бабынинского района.
 Никольский собор в Черноостровском монастыре — в Малоярославце.
 Никольская церковь — в селе Поречье Малоярославецкого района.
 Никольская церковь — в селе Поречье Малоярославецкого района (старообрядческая).
 Храм Святителя Николая Чудотворца в Русиново — в городе Ермолино.
 Храм Николы на Репинке — в Обнинске (утрачен).

Камчатский край 
 Церковь Святителя Николая Чудотворца — в селе Никольское на Командорских островах.

Карелия 
 Храм Николая Чудотворца — в Сортавале.

Костромская область 
 Храм Николая Чудотворца в Бережках — в селе Николо-Бережки Островского района.
 Храм Николая Чудотворца — в Шарье.

Краснодарский край 
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Адербиевка городского округа Геленджик.
 Свято-Никольский собор — в Армавире.
 Храм Святителя Николая — в посёлке Лазаревское в Сочи.
 Храм Святителя Николая — в селе Молдовка в Сочи.

Крым и Севастополь 
 Собор Святителя Николая Чудотворца — в Евпатории.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в Евпатории (армянская).
 Свято-Никольский храм — в Зуе.
 Храм-маяк Николая Чудотворца — в селе Малореченском.
 Свято-Никольский храм — в Севастополе.
 Церковь Святителя Николая Чудотворца — в Ялте.

Курганская область 
 Никольская церковь — в селе Семискуль Мокроусовского района.

Курская область 
 Никольский храм в Горнальском Белогорском монастыре — в селе Горналь Суджанского района.
 Храм Николая Чудотворца — в слободе Михайловке Железногорского района.
 Соборный Николаевский храм в Рыльском монастыре — в селе Пригородняя Слободка Рыльского района.

Липецкая область 
 Никольский храм — в Липецке.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Елец.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Курино Хлевенского района.

Марий Эл 
 Храм Николая Чудотворца — в Звенигово.

Москва 
 Храм Николая Чудотворца на Берсеневке.
 Церковь Николая Чудотворца в Бирюлёве.
 Церковь Николая Чудотворца на Болвановке.
 Храм Николая Чудотворца в Голутвине.
 Церковь Николы Гостунского.
 Церковь Николая Чудотворца в Дербенёвском.
 Церковь Николая Чудотворца, что в Драчах
 Храм Святителя Николая в Заяицком.
 Церковь Николая Чудотворца в Звонарях.
 Никольская церковь в Зеленограде.
 Храм Святителя Николая в Измайлове.
 Храм Николая Чудотворца в Клённиках.
 Храм Святителя Николая в Косине.
 Храм Святителя Николая в Котельниках.
 Церковь Николая Чудотворца «Красный звон».
 Храм Святителя Николая в Кузнецах.
 Никольский собор в Николо-Греческом монастыре.
 Церковь Николая Чудотворца в Новой Слободе.
 Храм святителя Николая Мирликийского в Отрадном.
 Никольский собор бывшего Перервинского монастыря.
 Церковь Николая Чудотворца в Подкопаях.
 Храм Николая Чудотворца в Покровском.
 Храм Святителя Николая на Преображенском кладбище.
 Храм Святителя Николая в Пыжах.
 Храм святителя Николы Мирликийского на Рогожском кладбище.
 Храм Святителя Николая в Сабурове.
 Церковь Николая Чудотворца в Сапожке.
 Храм Святителя Николая у Соломенной сторожки.
 Храм Святителя Николая в Старом Ваганькове.
 Храм Святителя Николая на Студенце (единоверческий).
 Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (старообрядческая).
 Храм Святителя Николая в Толмачах.
 Храм Святителя Николая на Трёх Горах.
 Храм Святого Николая Чудотворца в Троекурове.
 Храм Николая Чудотворца в Хамовниках.
 Храм Святителя Николая в Центре имени Пирогова.
 Церковь Николая Чудотворца на Щепах.

Разрушенные в советское время:
 Церковь Николы Явленного на Арбате.
 Церковь Николая Чудотворца «Большой Крест».
 Церковь Николы Стрелецкого у Боровицких ворот.
 Церковь Николая Чудотворца в Воробине
 Церковь Святого Николая Чудотворца, что в Кобыльской.
 Церковь Николая Чудотворца в Кошелях.
 Церковь Николы Мокрого.
 Храм Николая Чудотворца Москворецкого.
 Церковь Николая Чудотворца, что в Мясниках.
 Церковь Николая Чудотворца на Песках.
 Церковь Николая Чудотворца в Плотниках.
 Храм Святителя Николая в Старом Коптеве.
 Церковь Николая Чудотворца в Столпах.
 Храм Николая Чудотворца на Ямах.

Московская область 
 Церковь Святителя Николая Чудотворца — в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Аксиньино Одинцовского района.
 Храм Святителя Николая — в селе Ангелово Красногорского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в деревне Бутурлино Серпуховского района.
 Никольский собор — в Волоколамске.
 Церковь Николая Чудотворца (Дарищи) — в селе Дарищи, Коломенского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Еганове Ступинского района.
 Храм Святителя Николая — в селе Ермолино.
 Никольский храм — в селе Жабки Егорьевского городского округа.
 Храм cвятителя Николая — в бывшем селе Житенино Орехово-Зуевского городского округа.
 Собор Николая Чудотворца — в Зарайске.
 Никольская церковь — в селе Каменском Наро-Фоминского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в деревне Калугино Серпуховского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Карачарово Волоколамского городского округа.
 Церковь Николы Гостиного — в Коломне.
 Храм Николы на Посаде — в Коломне.
 Никольский собор в Николо-Пешношском монастыре — в посёлке Луговом Дмитровского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в деревне Лукьяново Серпуховского района.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Лямцино Домодедовского района.
 Храм Николая Чудотворца — в деревне Малинники Сергиево-Посадского района.
 Церковь Николая Чудотворца в Петрове — в деревне Мансурово Истринского района.
 Никольский собор — в Можайске.
 Собор Николая Чудотворца — в Наро-Фоминске.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Никольском Волковского сельского поселения Рузского района.
 Церковь Николая Чудотворца в Никольском-Долгорукове — в селе Никольском Колюбакинского сельского поселения Рузского района.
 Церковь Николая Чудотворца на Холмах — в деревне Новоселки Наро-Фоминского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Оболдино Щёлковского района.
 Церковь Святителя Николая — в селе Подъячево Дмитровского района.
 Никольская церковь — в селе Полтево городского округа Балашиха.
 Никольский собор — в селе Рогачёво Дмитровского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ромашково Одинцовского района.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Семёновском Ступинского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Середниково Шатурского района.
 Никольский собор — в Серпухове.
 Церковь Святителя Николая Чудотворца в Бутках — в Серпухове.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Сидоровское Одинцовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Солнечногорске.
 Церковь Николая Чудотворца — в деревне Стрелково городского округа Подольск.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Субботино Наро-Фоминского района.
 Храм Святителя Николая — в селе Тишково Пушкинского района.
 Никольская церковь — в деревне Устьяново Орехово-Зуевского городского округа (старообрядческая).
 Храм Николая Чудотворца — в селе Царёво Пушкинского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ша́тур Егорьевского района.

Разрушенные в советское время:
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Вышелес Шатурского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в бывшем селе Лихачёво Волоколамского района.
 Собор Николая Чудотворца в Николо-Радовицком монастыре — в селе Радовицы Егорьевского района.
 Собор Николая Чудотворца — в Николо-Угрешском монастыре.

Мурманская область 
 Никольская церковь — в селе Ковда Кандалакшского района.

Нижегородская область 
 Никольский собор — в Нижнем Новгороде.
 Никольская церковь в Николаевском женском монастыре — в Арзамасе.
 Храм Святителя Николы Чудотворца — в Арзамасе (старообрядческая).
 Никольская церковь — в селе Каменки Богородского района.
 Никольская церковь — в селе Нестиары Воскресенского района.

Новгородская область 
 Николо-Дворищенский собор — в Великом Новгороде.
 Церковь Николы Белого — в Великом Новгороде.
 Церковь Николая Чудотворца — в Великом Новгороде.
 Никольский собор в Николо-Вяжищском монастыре — в деревне Вяжищи Новгородского района.
 Церковь Николы на Липне — на острове Липно в Новгородском районе.

Новосибирская область 
 Никольская церковь в Кривощёкове — в Новосибирске.

Омская область 
 Никольский Казачий собор — в Омске.
 Никольский храм — в селе Большекулачье Омского района.

Оренбургская область 
 Никольский собор — в Оренбурге.

Орловская область 
 Церковь Николая Чудотворца — в Орле.
 Ново-Никольская церковь — в Ливнах (разрушена).
 Церковь Николая Чудотворца — в Новосиле.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Обратеево Дмитровского района.

Пермский край 
 Свято-Никольский собор — в Кудымкаре.
 Свято-Никольский храм — в Кунгуре.
 Свято-Никольская церковь — в селе Купрос Юсьвинского района.
 Никольская церковь — в посёлке Ныроб Чердынского района.

Приморский край 
 Никольский собор — во Владивостоке.

Псковская область 
 Храм Николы с Гребли — в Довмонтовом городе в Пскове (руинирован).
 Храм Николая Чудотворца Иркутского пехотного полка (1840) — в Пскове (разрушен).
 Храм Николая Чудотворца в Завеличье (1764) — в Пскове (разрушен).
 Церковь Николы от Каменной ограды — в Пскове.
 Церковь Николы Явленного — в Пскове.
 Храм Николая Чудотворца в Любятове — в Пскове.
 Церковь Николы со Усохи — в Пскове.
 Никольский собор — в Изборске.
 Никольский храм — в селе Каменный Конец Гдовского района.
 Церковь Святителя и Чудотворца Николая — в селе Крапивно Гдовского района.
 Церковь Николы Вра́таря в Псково-Печерском монастыре — в Печорах.
 Церковь Святителя и Чудотворца Николая в Порховской крепости — в Порхове.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Посадниково Новоржевского района (разрушен).

Ростовская область 
 Церковь Николая Чудотворца — в станице Багаевской.
 Церковь Николая Чудотворца — в хуторе Богданов Каменского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в хуторе Гуково Красносулинского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Куйбышево.
 Церковь Николая Чудотворца — в слободе Маньково-Берёзовская Милютинского района.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в станице Мариинская Константиновского района.
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в селе Новониколаевка Азовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Новошахтинске.
 Церковь Николая Чудотворца — в станице Обливская.
 Церковь Николая Чудотворца — в слободе Родионово-Несветайская.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Семибалки Азовского района.
 Храм Святителя Николая — в хуторе Старая Станица Каменского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Таганроге.
 Церковь Николая Чудотворца — в хуторе Тубянский Верхнедонского района.
 Свято-Никольский храм — в Цимлянске.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Шахты.

Разрушенные в советское время:
 Церковь Святого Николая — в Ростове-на-Дону.
 Церковь Святого Николая — в Ростове-на-Дону (армянская).
 Церковь Николая Чудотворца — в станице Егорлыкская.
 Церковь Николая Чудотворца — в станице Еланская Шолоховского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Константиновске.
 Николаевская церковь — в хуторе Кружилинском.
 Никольская церковь — в слободе Мальчевско-Полненская Миллеровского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Миллерово.
 Церковь Николая Чудотворца — в Новочеркасске.
 Николаевский старообрядческий храм — в Новочеркасске.

Рязанская область 
 Николо-Ямская церковь — в Рязани.
 Никольский храм — в селе Печерниковские Выселки Михайловского района.
 Никольский храм — в селе Погост Касимовского района.
 Никольский храм — в селе Пушкари Михайловского района.
 Никольский собор в Николо-Чернеевском монастыре — в селе Старочернеево Шацкого района.
 церковь Николая Чудотворца — в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ялмонт Клепиковского района.

Санкт-Петербург и область 
 Никольский морской собор — в Санкт-Петербурге.
 Храм Николая Чудотворца при больнице святого Николая — в Санкт-Петербурге.
 Никольская единоверческая церковь — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Николая Чудотворца на Большой Охте — в Санкт-Петербурге.
 Путиловская церковь — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святого Николая — в Гатчине (лютеранская).
 Никольская церковь — в Ивангороде.
 Морской Никольский собор — в Кронштадте.
 Храм Святого Николая — в городе Луга (католический).
 Никольский собор в Николо-Медведском монастыре — в Новой Ладоге.
 Собор Николая Чудотворца — в Павловске.
 Собор Николая Чудотворца в Староладожском Никольском монастыре — в Старой Ладоге.
 Никольская церковь — в Шлиссельбурге.

Разрушенные в советское время:
 Николо-Александровская Барградская церковь — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святителя Николая Чудотворца на Выборгской стороне — в Санкт-Петербурге.
 Миловская церковь — в Санкт-Петербурге.
 Нижний храм церкви Спаса-на-Водах — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святого Николая — в Санкт-Петербурге (лютеранская).
 Кирха Святого Николая — в Кронштадте (лютеранская).
 Храм Николая Чудотворца — в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района.
 Кирха Святого Николая — в Сестрорецке (лютеранская).

Саратовская область 
 Храм Николая Чудотворца — Кутьино, Новобурасский район.
 Храм во имя Николая Чудотворца в Свято-Никольском монастыре — в Монастырском посёлке Пугачевского района.

Сахалинская область 
 Храм Николая Чудотворца — в Южно-Сахалинске.

Смоленская область 
 Храм Николая Чудотворца — в посёлке Суетово Ярцевского района.

Ставропольский край 
 Церковь Святителя Николая в Георгиевской крепости — в Георгиевске.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в Ессентуках.
 Свято-Никольский собор — в Кисловодске.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в Минеральных водах.
 Храм Николая Чудотворца — в Светлограде.

Тамбовская область 
 Никольский храм — в селе Кривополянье Бондарского района.

Татарстан 
 Никольский собор — в Казани.
 Никольская церковь — в Елабуге.
 Храм Николая Чудотворца, Покрова Богородицы, Флора и Лавра — в селе Куюки Пестречинского района.

Тверская область 
 Церковь Николая Чудотворца на Зверинце — в Твери (разрушен).
 Храм Николая Чудотворца в Красной Слободе — в Твери.
 Храм святителя Николая — в селе Апухтино Калязинского района.
 Храм Николая Чудотворца — в селе Аристово Андреапольского района.
 Никольская церковь — в Бежецке.
 Никольский собор в Николо-Жабенском монастыре — в Калязине (разрушен, сохранилась колокольня).
 Никольский храм — в селе Наговье Торопецкого района.
 Никольский храм — в Старице.
 Никольский собор в Николо-Теребенской пустыни — в селе Теребени Максатихинского района.
 Никольский храм — в Торопце.

Тульская область 
 Николо-Зарецкий храм — в Туле.
 Храм Николы на Ржавце — в Туле.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Руднево городского округа Тула.
 Церковь Николая Чудотворца — в Алексине.
 Николо-Успенская церковь в Ве́нев-Никольском монастыре — в селе Ве́нев-Монастырь Венёвского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Ефремове.
 Храм Николая Чудотворца — в деревне Метлино Торопецкого района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Николо-Гастунь Белёвского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Кочаки Щёкинского района.

Тюменская область 
 Храм Святого Николая Угодника — в посёлке Излучинск Нижневартовского района.
 Храм Николая Чудотворца — в Сургуте.

Челябинская область 
 Церковь Николая Чудотворца — в Магнитогорске.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Чесма.

Ярославская область 
 Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца Надеинская — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца Мокринская — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца в Меленках — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца Пенская — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца в Тропине — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца в Толгском монастыре — в Ярославле.
 Церковь Николая Чудотворца на Волжском берегу — в Ярославле (разрушена).
 Церковь Николая Чудотворца при училище Градусова — в Ярославле (разрушена).
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Андрианово Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца в Голышкином Бору — в селе Бор Некрасовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Вашка Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в Гаврилов-Яме.
 Церковь Николая Чудотворца — в Данилове.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ивакино Ростовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Копнино Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в посёлке Кубринск Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Курилово Ярославского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Лучинское Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Лыченцы Переславского района.
 Собор Николая Чудотворца — в Мышкине.
 Церковь Николая Чудотворца в Николо-Бабаевском монастыре — в Некрасовском.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Нетребово Некрасовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Нефедьево Угличского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Николо-Гора Первомайского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Никольское Угличского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Никольское Некрасовского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ново-Никольское Ростовского района.
 Церковь Николая Чудотворца в Горицком Успенском монастыре — в Переславле-Залесском.
 Собор Николая Чудотворца в Никольском монастыре — в Переславле-Залесском.
 Церковь Николая Чудотворца в Богоявленском Авраамиевом монастыре — в Ростове.
 Церковь Николая Чудотворца на Всполье — в Ростове.
 Церковь Николая Чудотворца на Подозерье — в Ростове.
 Часовня Николая Чудотворца — в Рыбинске.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Сергиевское Угличского района.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Скоблево Переславского района.
 Церковь Николая Чудотворца в Николо-Сольбинском монастыре — в Переславском районе.
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Угодичи Ростовского района.
 Никольский собор в Николо-Улейминском монастыре — в селе Улейма Угличского района.

Другие 
 Николаевская церковь — в станице Ара-Киреть Бичурского района Бурятии.
 Никольский собор — в городе Ардатов.
 Никольская церковь — в селе Балаки Камбарского района Удмуртии.
 Собор Николая Чудотворца — в городе Грозный (разрушен).
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Ершовка Камбарского района Удмуртии.
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в селе Завьялово Удмуртии.
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в селе Кандры Башкортостана.
 Никольская церковь — в селе Мухоршиби́рь Бурятии.
 Никольская церковь — в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района.
 Храм Николая Чудотворца — в Новокузнецке.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в селе Новые Зятцы Игринского района Удмуртии.
 Никольская церковь в Посольском монастыре — в селе Посольское Бурятии.
 Никольский собор — в городе Прохладный.
 Никольская единоверческая церковь — в Сарапуле.
 Никольский храм — в селе Сыреси Порецкого района Чувашии.
 Никольская церковь в Селенгинском монастыре — в селе Троицкое Прибайкальского района.
 Никольская церковь — в Улан-Удэ.
 Никольская церковь — в Этнографическом музее народов Забайкалья (старообрядческая).
 Никольская церковь при Уфимском железнодорожном вокзале — в Уфе.
 Градо-Якутский Николаевский собор — в Якутске.

Австрия 
 Свято-Николаевский кафедральный собор — в Вене.
 Собор Святого Николая — в Фельдкирхе (католическая).

Азербайджан 
 Церковь Святого Николая — в Баку (разрушена).

Аргентина 
 Собор Святого Николая Чудотворца — в Сан-Николас-де-лос-Арройос (католический).

Армения 
 Церковь Николая Чудотворца — в селе Амракиц.
 Никольский собор — в Ереван (разрушен).

Белоруссия 
 Свято-Никольский собор — в Бобруйске.
 Свято-Николаевский гарнизонный собор — в Бресте.
 Свято-Николаевская братская церковь — в Бресте.
 Свято-Николаевская церковь — в Бресте.
 Церковь Святого Николая — в Верхнедвинске.
 Николаевская церковь — в Волковыске.
 Церковь Святого Николая — в городке Геранёны Гродненской области (католическая).
 Свято-Никольский храм в Никольском монастыре — в Гомеле.
 Свято-Николаевская церковь — в деревне Засимовичи Брестской области.
 Свято-Никольская церковь — в Кобрине.
 Свято-Николаевская церковь — в Кожан-Городке.
 Свято-Николаевская церковь — в городе Кричеве.
 Свято-Николаевская церковь — в Логойске.
 Церковь Святого Николая — в Минске (лютеранская, разрушена).
 Николаевский костёл — в посёлке Мир Гродненской области (католический).
 Свято-Никольский собор в Свято-Никольском монастыре — в Могилёве.
 Свято-Никольский собор — в Новогрудке.
 Никольская церковь — в Пинске (утрачена).
 Свято-Николаевский собор — в Полоцке (разрушен).
 Свято-Николаевский собор — в городе Поставы.
 Николаевский костёл — в посёлке Свирь Минской области (католический).
 Свято-Николаевская церковь — в деревне Станьково Минской области.
 Церковь Святого Николая — в городке Старые Габы Минской области.
 Свято-Николаевская церковь — в посёлке Шерешево Брестской области.

Бельгия 
 Храм Святого Николая Чудотворца и Святого Целителя Пантелеймона — в Брюсселе.
 Церковь Святого Николая — в Брюсселе (католическая).
 Кирха Святого Николая — в Эйпене (католическая).

Болгария 
 Церковь Святителя Николая Чудотворца (София)

Бразилия 
 Никольский собор — в Сан-Паулу (РПЦЗ(А)).

Великобритания 
 Собор Святого Николая — в городе Ньюкасл-апон-Тайн (англиканский).
 Никольская церковь — в Оксфорде.

Венгрия 
 Храм Святителя Николая — в городе Дьёндьёш.
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в городе Сентеш (греческая).
 Храм Святителя Николая — в городе Токай.

Венесуэла 
 Никольский собор — в Каракасе.

Германия 
 Церковь Святого Николая — в Берлине (музей).
 Церковь Святого Николая — в Гамбурге (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Гере (евангелическо-лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Гере (евангелическая).
 Храм Святителя Николая — в Гифхорне.
 Собор Святого Николая — в Грайфсвальде (лютеранский).
 Церковь Святого Николая — в Котбусе (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Ландсхуте (католическая).
 Церковь Святого Николая — в Лейпциге (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Лёбау (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Люнебурге (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Потсдаме (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Прицвальке (лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Штральзунде (лютеранская).
 Храм Святителя Николая — в Штутгарте.

Греция 
 Храм Святого Николая — на острове Псара.
 Церковь Святого Николая Орфаноса — в Салониках (греческая).

Грузия 
 Церковь Святого Николая — в Тбилиси (грузинская).

Дания 
 Кирха Святого Николая — в городе Рённе (лютеранская).

Иран 
 Церковь Святого Николая — в Тегеране.

Испания 
  — в Аликанте (католический).

Италия 
 Базилика Святого Николая — в городе Бари (католическая), местонахождение мощей святителя Николая.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Бари.
 Свято-Никольский храм — в городе Мерано.
 Николаевская церковь — в Риме.
 Кафедральный собор святого Николая — в городе Таормина (католический).

Казахстан 
 Свято-Никольский собор — в Актюбинске.
 Свято-Никольский собор — в Алма-Ате.
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Сатпаев Карагандинской области.

Кипр 
 Церковь Святого Николая — в городе Лимасол.
 Собор Святого Николая — в городе Фамагуста.

Китай 
 Никольская церковь — в Суйфэньхэ.
 Никольский собор — в Харбине.
 Николаевская церковь — в Харбине (разрушена).
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в Шанхае.

Латвия 
 Свято-Никольский морской собор — в городе Лиепая.

Литва 
 Никольская церковь — в Вильнюсе.
 Костёл Святого Николая — в Вильнюсе (католическая).
 Церковь Святителя Николы Чудотворца — в Каунасе (старообрядческая).
 Никольская церковь — в селе Михалово Игналинского района (старообрядческая).
 Церковь Николая Чудотворца — в городе Тельшяй.

Молдавия 
 Никольская церковь в Добрушском монастыре — в селе Добруша Шолданештского района.
 Никольская церковь в Кондрицком монастыре — в селе Кондрица муниципия Кишинёва.

Монако 
 Собор Святого Николая — в Монако (католический).

Нидерланды 
  — в Амстердаме (католическая).

Польша 
 Николаевский собор — в Белостоке.
 Церковь Святого Николая — в Беловеже.
 Церковь Святого Николая — в городе Бельск-Подляски (разрушена).
 Церковь Святого Николая — в Быдгощи.
 Церковь Святого Николая — в Гданьске.
 Церковь Святого Николая — в Познани.
 Церковь Святого Николая — в селе Чулице Малопольского воеводства (католическая).
 Церковь Святого Николая — в Щецине.
 Собор Святого Николая — в Эльблонге (католический).

Румыния 
 Церковь Святого Николая — в Брашове.
 Церковь Святого Николая — в Куртя-де-Арджеш.

Северная Македония 
 Церковь Николы Летнего — в селе Маврово.
 Церковь Святого Николая — в городе Штип.

Сербия 
 Церковь Святого Николая в монастыре Банья — в селе Банья в Златиборском округе.
  — в городе Гнилане.
 Никольская церковь — в селе Джюраковац в Метохии (разрушена).
 Никольская церковь — в городе Кикинда в Воеводине.
  — в городе Куршумлия.
 Николаевская церковь — в городе Нови-Сад.
 Никольская церковь — в городе Приштина.
 Никольская церковь — в городе Призрен.
 Никольская церковь — в селе Сибач Сремского округа.
 Собор Святого Николая — в городе Сремски-Карловци.
 Никольская церковь — в селе Стари-Сланкамен в Воеводине.

Словакия 
 Церковь Святого Николая — в Братиславе.
 Церковь Святого Николая — в Братиславе (католическая).
  — в Прешове (католический).

Словения 
 Собор Святого Николая — в Любляне (католическая).
 Собор Святого Николая — в городе Мурска-Собота (католическая).
  — в Ново-Место (католический).

США 
 Свято-Николаевский собор — в Вашингтоне.
 Храм Святого Николая — в городе Даллас в Техасе.
 Церковь Святого Николая — в Джуно на Аляске.
  — в Куитлук на Аляске.
  — в Никольском на Аляске.
  — в Нондолтон на Аляске.
 Николаевский собор — в Нью-Йорке, главный собор Патриарших приходов в США.
 Свято-Никольский национальный храм-памятник при Всемирном торговом центре — в Нью-Йорке (греческий).
  — в Пайлот-Пойнт на Аляске.
 Свято-Николаевский собор — в Сан-Франциско.
  — в Санд-Пойнт на Аляске.
 Церковь Святого Николая — в городе Саратога в Калифорнии.
  — в Селдовии на Аляске.
 Собор Святого Николая — в Чикаго (УГКЦ).

Таджикистан 
 Свято-Никольский собор — в Душанбе.

Таиланд 
 Николаевский собор — в Бангкоке.

Турция 
 Церковь Святого Николая — в городе Демре.
 Церковь Святого Николая — в Константинополе (не действующая).

Узбекистан 
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Андижане.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Гулистане.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Джизаке.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Джизаке.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Заравшане.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Кагане.
 Храм Святого Николая Чудотворца при Политическом агентстве — в Кагане (не действует).
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Коканде (разрушен).
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Самарканде.
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Ташкенте (разрушен).
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Фергане (разрушен).
 Храм Святого Николая Чудотворца — в Хавасте.

Украина 
 Никольская церковь — в селе Белоусовка Черновицкой области (старообрядческая).
 Свято-Никольский собор — в Бердичеве.
 Свято-Николаевская церковь — в Болграде Одесской области.
 Никольская церковь — в городе Вилково Одесской области (старообрядческая).
 Церковь Святого Николая — в Виннице.
 Николаевская церковь — в Глухове Сумской области.
 Свято-Николаевский храм — в городе Днепр (Екатеринослав).
 Храм Святого Николая Чудотворца — в городе Доброполье Донецкой области (ПЦУ).
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в селе Изки Закарпатской области.
 Никольская церковь — в Измаиле Одесской области (старообрядческая).
 Николаевская церковь — в Каменец-Подольске.
 Церковь Святого Николая — в Каменец-Подольске (армяно-католическая, разрушена).
 Николаевский военный собор — в Киеве (разрушен).
 Церковь Николы Доброго — в Киеве (разрушена).
 Храм Святого Николая Чудотворца на Подоле — в Киеве.
 Церковь Святителя Николая на воде — в Киеве.
 Церковь Святого Николая в Киево-Печерской лавре — в Киеве.
 Церковь Николая Набережного — в Киеве (ПЦУ).
 Церковь Николы Притиска — в Киеве (УПЦ КП).
 Николаевский костёл — в Киеве (католическая).
 Церковь Святого Николая на Аскольдовой могиле — в Киеве (грекокатолическая).
 Церковь Святого Николая — в городе Килия Одесской области.
 Церковь Святого Николая — в селе Кулевча Одесской области.
 Николаевская церковь — в Лисичанске.
 Церковь Святого Николая — в селе Лозоватке Днепропетровской области.
 Николаевский собор — в Луганске (разрушен).
 Церковь Святого Николая — во Львове (УПЦ КП).
 Церковь Святого Николая из села Кривки — во Львове (музей).
 Костёл Святого Николая — во Львове (ПЦУ).
 Свято-Николаевский кафедральный собор — в Мариуполе.
 Николаевский собор — в Нежине.
 Свято-Никольский собор — в Николаеве.
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в селе Никольском Донецкой области.
 Николаевская церковь — в селе Провалье Луганской области.
 Свято-Николаевская церковь — в городе Раздельная Одесской области.
 Церковь Святителя Николая Чудотворца — в Святогорске Донецкой области.
 Николаевский собор — в Старобельске Луганская области.
 Церковь Святого Николая — в Трускавце Львовской области.
 Церковь Перенесения Мощей Святого Николая — в городе Турка Львовской области.
 Собор Святого Николая — в Харькове.
 Собор Святого Николая Чудотворца — в Черновца́х.
 Церковь Святого Николая — в Черновца́х.
 Церковь Святого Николая — в селе Черноголо́ва Закарпатской области.

Финляндия 
 Никольская церковь — в городе Вааса (финская).
 Церковь Святителя Николая — в городе Йоэнсуу.
 Церковь Святого Николая — в городе Котка.
 Никольский собор — в городе Куопио.
 Собор Святого Николая — в Хельсинки (лютеранский).
 Никольская церковь — в Хельсинки.

Франция 
 Церковь Сен-Николя-де-Шамп — в Париже (католическая).
 Церковь Сен-Никола-дю-Шардонне — в Париже (католическая).
 Храм Николая Чудотворца — в Лионе (РПЦЗ(А)).
 Николаевский собор — в Ницце.
 Церковь Святых Николая и Александры — в Ницце (румынская).
 Храм Святителя Николая Чудотворца — в городе Сен-Луи департамента Верхний Рейн.
 Церковь Святого Николая — в Страсбурге (лютеранская).

Хорватия 
 Николаевский собор — в Вуковаре.
 Церковь Святого Николая — в Риеке.

Черногория 
 Никольская церковь — в городе Биело-Поле.
 Церковь Святого Николая — в городе Котор.

Чехия 
 Церковь Святого Николая Чудотворца — в городе Градец-Кралове.
 Базилика Святого Микулаша — в Праге (католическая).
 Церковь Святого Николая — в Старе-Месте (гуситская).

Швейцария 
 Собор Святого Николая — в городе Фрибур (католический).

Швеция 
 Собор Святого Николая — в Стокгольме (лютеранский).

Эстония 
 Церковь Святого Николая — в Козе (евангелическо-лютеранская).
 Церковь Святого Николая — в Муствеэ.
 Никольская церковь — в Таллине.
 Церковь Святого Николая — в Таллине (лютеранская).
 Церковь Святого Николая в Копли — в Таллине.

Южная Осетия 
 Церковь Святого Николая — в Цхинвале.

См. также 
 Никольский монастырь
 Часовня Николая Чудотворца

Примечания 

 
Храмы